Mit Flughafen New York City könnte gemeint sein:

 John F. Kennedy International Airport, 24 Kilometer östlich von New York City
 LaGuardia Airport, 9 Kilometer nordöstlich von New York City

Siehe auch:
 Newark Liberty International Airport, 17 Kilometer südwestlich von New York City, von New York und New Jersey betrieben